Мацке́вич — українське, білоруське (Мацкевіч) і польське (Mackiewicz) прізвище. Може походити від зменшувальної форми польського імені «Maciej» — «Мацек», «Мацко» або від слова «мацек», яким на Поліссі називають вид сальтисона. У Західній Україні слово «мацько» означає «товстун», «опецькуватий чоловік» або ж «опасистий живіт».

Персоналії 
 Антоніна Мацкевич (1908—1973) — перший головний режисер, організатор Львівського театру ляльок, театральний критик.
 Володимир Мацкевич (1909—1998) — український радянський партійний і державний діяч.
 Мацкевич Іван Іванович (1947—2017) — радянський і білоруський актор театру і кіно .
 Володимир Мацкевич ( 1956) — білоруський філософ і методолог, громадський і політичний діяч, телеведучий.

Див. також 
 Йонас Мацкявічус
Українські прізвища
Білоруські прізвища
Польські прізвища